Église ruthène est le nom attribué à différentes église chrétiennes:

l'Église orthodoxe carpato-ruthène américaine, rattachée canoniquement au Patriarcat œcuménique de Constantinople.
l'Église grecque-catholique ruthène, une des Églises catholiques orientales

Voir aussi
 Ruthènes, un groupe ethnique moderne qui parle le ruthène